Фатеев, Пётр:
 Фатеев, Пётр Петрович (1891—1971) — российский и советский художник.
 Фатеев, Пётр Степанович (1911—2001) — советский историк, доктор исторических наук.